Prvenstvo Jugoslavije u ragbiju za 1963. godinu je drugi put za redom osvojila momčad Nada iz Splita. Ovo je posljednje prvenstvo odigrano prema pravilima rugby leaguea (ragbija 13).

Ljestvica

Izvori 
 Enciklopedija fizičke kulture 2, Jugoslavenski leksikografski zavod, Zagreb, 1977.
 Arambašić Vjekoslav i dr: 50 godina Nade: 1959. – 2009., Split, 2009.

1963